La stagione 2008-2009 della Lega Nazionale A ha visto laurearsi campione l'HC Davos, mentre la Regular Season è stata vinta dal SC Bern.

Partecipanti

Classifica regular season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, P=Perse, VS=Vinte ai supplementari, PS=Perse ai suppl., GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, DR=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A1=Assist in prima, A2=Assist in seconda, Pt=Punti

Spareggio (LNA-LNB)

Verdetti 
  HC Davos Campione di Svizzera 2008-2009
  EHC Biel rimane in Lega Nazionale A

Collegamenti esterni 
 

2009 1
Hockey su ghiaccio nel 2008
Hockey su ghiaccio nel 2009